Веселаго — фамилия. Известные носители:
 Веселаго — старинный русский дворянский род из Тверской губернии, наиболее известный своими традициями военно-морской службы.
 Веселаго, Александр Иванович; подполковник — Георгиевский кавалер; № 9966; 26 ноября 1856.
 Веселаго, Валерий Михайлович (1878—?) — русский фотограф из Тверской губернии.
 Веселаго, Василий Иванович; подпоручик — Георгиевский кавалер; 20 ноября 1915 (посмертно).
 Веселаго, Виктор Георгиевич (1929—2018) — советский и российский физик.
 Веселаго, Георгий Михайлович (1892—1971) — русский морской офицер, эмигрант.
 Веселаго, Егор Власьевич (1770—1823) — капитан-командор, Георгиевский кавалер; № 1881; 26 ноября 1807, покоритель городов Кубы и Баку.
 Веселаго, Иосиф Иванович (Осип Иванович; 1793—1859) — русский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Веселаго, Михаил Герасимович (1843—1929) — русский военно-морской деятель, адмирал.
 Веселаго, Павел Иванович; подполковник — Георгиевский кавалер; № 8486; 26 ноября 1850.